Die 8. Handball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 28. Februar bis zum 10. März 1974 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) statt.

An dem Turnier nahmen 16 Mannschaften teil. Weltmeister wurde wie bereits bei der Weltmeisterschaft 1970 Titelverteidiger Rumänien und Zweiter wie schon 1970 die Mannschaft der DDR.

Spielorte

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils vier Teams gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Drittplatzierten spielten in einer Gruppe um die Plätze 9 bis 12, die Viertplatzierten schieden aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen A und B in die Gruppe I, die Mannschaften aus den Gruppen C und D in die Gruppe II. Das Resultat aus dem direkten Duell der jeweils beiden Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurde mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe I

Gruppe II

Platzierungsrunde 9–12 
Die drittplatzierten Mannschaften der Vorrunde spielten in einer zweiten Gruppenphase um die Plätze 9 bis 12.

Finalspiele 
Die beiden Ersten der zwei Hauptrundengruppen spielten das Finale aus, die beiden Zweiten das Spiel um Platz 3, die Dritten das Spiel um Platz 5 und die beiden Letzten das Spiel um Platz 7.

Spiel um Platz 7 in Ost-Berlin

Spiel um Platz 5 in Ost-Berlin

Spiel um Platz 3 in Ost-Berlin

Finale in Ost-Berlin

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

9. Platz: Bundesrepublik Deutschland 

Trainer: Horst Käsler

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1974 (PDF; 94 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1974

Literatur 
 

Manner 1974
Handballveranstaltung 1974
Weltmeisterschaft Manner 1974